Restaurationnisme peut désigner :

Une mouvance politique issue de la Restauration en France, qui prône plus généralement une renaissance d'un ordre ancien.
Le restaurationnisme religieux : un ensemble de mouvements se revendiquant chrétiens, principalement aux États-Unis, qui affirment avoir restauré l'Église antique des apôtres à la suite d'une apostasie généralisée qui aurait frappé le christianisme. Sont inclus dans cette mouvance le pentecôtisme, l'anglo-israélisme, les millerites, le judaïsme messianique, les adventistes, les christadelphes, les mormons, les témoins de Jéhovah et l'Iglesia ni Cristo.